Вулканы Центральной Америки входят в Центрально-Американскую вулканическую систему или, как её ещё называют, Вулканическую дугу Центральной Америки (CAVA). Эта система представляет собой цепь вулканов, которая простирается вдоль Тихоокеанского побережья с северо-запада на юго-восток через Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику и заканчивается в северной части Панамы. Длина вулканической дуги составляет 1500 км.

Свою современную структуру вулканическая система приобрела в конце миоцена, когда Карибский бассейн отделился от Тихого океана. В этой системе находятся многочисленные и весьма активные стратовулканы, хотя встречаются и щитовидные, часто происходят извержения, сопровождающиеся весьма разрушительными землетрясениями. Например, в результате извержения вулкана Санта-Мария в 1902 году погибло 6000 человек, а взрыв был слышен за 800 км в Коста-Рике.
Самые высокие вулканы Центральной Америки находятся в Гватемале, это Тахумулько и Такана, превышающие 4000 метров. Несколько вулканов в настоящее время (2010 год) являются активными, это Ареналь, Турриальба, Ирасу и Поас в Коста-Рике; Сан-Кристобаль, Серро-Негро, Консепсьон в Никарагуа; Сан-Мигель, Санта-Ана, Исалько в Сальвадоре; Санта-Мария, Пакая, Фуэго в Гватемале.

Общая карта 
Легенда карты:
  потухшие вулканы
  активные вулканы
  спящие вулканы

Список 
В данной таблице вулканы расположены по странам в порядке географического положения (с севера на юг).

Гватемала

Географическое расположение вулканов Гватемалы

Сальвадор

Географическое расположение вулканов Сальвадора

Гондурас

Географическое расположение вулканов Гондураса

Никарагуа

Географическое расположение вулканов Никарагуа

Коста-Рика

Географическое расположение вулканов Коста-Рики

Панама

Географическое расположение вулканов Панамы

Примечания

Ссылки

Литература 

 
 
 
 
 

Центральная Америка
География Центральной Америки
Вулканы Центральной Америки
Вулканы Гватемалы
Вулканы Сальвадора
Вулканы Гондураса
Вулканы Коста-Рики
Вулканы Панамы